ISO 3166-2:IT — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Италии. Стандарт охватывает 20 областей и 110 провинций Италии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Италии — IT и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: двухсимвольный код области образован двухзначным числом, двухбуквенный код провинции образован созвучно: названию, аббревиатуре названия провинции. Геокоды областей и провинций Италии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — IT, присвоенного Италии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Италии первого уровня 

Геокоды 20 областей административно-территориального деления Италии

Геокоды Италии второго уровня 

Геокоды 110 провинций административно-территориального деления Италии

Геокоды пограничных Италии государств 
 Франция — ISO 3166-2:FR (на северо-западе),
 Швейцария — ISO 3166-2:CH (на севере),
 Австрия — ISO 3166-2:AT (на севере),
 Словения — ISO 3166-2:SI (на северо-востоке),
 Ватикан — ISO 3166-2:VA (внутренняя граница),
 Сан-Марино — ISO 3166-2:SM (внутренняя граница),

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Италии

Ссылки 
 
 Геокоды Италии 

2:IT